Radíkovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Radíkovice, Gemeinde im Okres Hradec Králové
Radíkovice, Ortsteil von Benešov, Okres Benešov
Radíkovice, Ortsteil von Loket u Dolních Kralovic, Okres Benešov